

Geografia 
 Abbott (Texas) — cidade norte-americana
 Abbott (Buenos Aires) — localidade argentina

Outros 
 Abbott Laboratories — companhia norte-americana de produtos farmacêuticos

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Sobrenomes derivados de profissões